El nombre de Basílica de San Miguel es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como basílica , en advocación a algún santo llamado Miguel.

Santos 
 El más común, por su importancia en la Iglesia Católica, es San Miguel Arcángel, personaje bíblico – Festividad: 29 de septiembre.
 San Miguel de los Santos (*1591–†1625), trinitario descalzo español – Festividad: 10 de abril y 5 de agosto.
 San Miguel de Garicoïts (*1797–†1863) sacerdote vasco francés – Festividad: 14 de mayo.

Basílicas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en Canadá 
 Basílica de San Miguel (St. Michael's Basilica), en la ciudad de New Brunswick;

en España 
 Basílica de San Miguel, en la ciudad de Madrid;

en Francia 
 Basílica de San Miguel (Basilique Saint-Michel), en la ciudad de Burdeos;

en Italia 
 Basílica de San Miguel, en la ciudad de Pavía;

Otros edificios religiosos relevantes dedicados a San Miguel 
 
 en España
 Iglesia de San Miguel de Lillo, iglesia prerrománica en Oviedo — Patrimonio de la Humanidad —